Battery est un nom commun anglais signifiant .

Il peut également désigner :
 Battery, un single de Metallica
 Battery, un light novel d'Atsuko Asano adapté sous différentes formes.